Thomas Clayton kan syfta på:

* Thomas Clayton den äldre (1575–1647), engelsk läkare
 Thomas Clayton den yngre (1612–1693), engelsk läkare
 Thomas Clayton (1673–1725), engelsk operatonsättare
 Thomas Clayton (1777–1854), amerikansk jurist och politiker